Gerhard Frey kan vara
Gerhard Frey (politiker), tysk högerextremist, född 18 februari 1933 i Cham in der Oberpfalz, grundare och ordförande för Deutsche Volksunion (Tyska Folkunionen). Förläggare och miljonär.
Gerhard Frey (matematiker), tysk talteoriker, född 1944. Fil dr 1970 i Heidelberg. Professor i talteori i Essen. Medredaktör av Manuscripta Mathematica.